Peter Gunn (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1958
 The Music from Peter Gunn, de soundtrack van deze televisieserie door Henry Mancini
 Peter Gunn (lied), het themalied van de televisieserie
 Peter Gunn (film), een televisiefilm uit 1989 gebaseerd op de televisieserie
 Peter Gunn (politicus) (1864-1927), Canadees politicus
 Peter Gunn (acteur) (1963), Brits acteur